Portretrecht (Nederland)
Recht op afbeelding (België)